Timothy Harris (ur. 1962) –  australijski biskup rzymskokatolicki
 Timothy Harris (ur. 1964) – polityk z Saint Kitts i Nevis
 Timothy Harris (ur. 1946) – amerykański scenarzysta